Talang – miasto w Indonezji
 Talang – miasto w Tajlandii
 Talang – wulkan w Indonezji
 talang (Scomberoides lysan) – gatunek ryby z rodziny ostrobokowatych
 Talang – szwedzki talent show na licencji Got Talent (Mam talent!)